GUT – skrót od Teorii wielkiej unifikacji
 Gut – polskie nazwisko
 Gut – herb szlachecki

 Gut – wieś na Ukrainie

Zobacz też:
 Gut Moor